Příjmení Palek nese více různých osobností:

 Bohumil Palek (* 1936) – český lingvista, semiotik a překladatel
 Karel Palek (* 1948) – český esejista, filolog, lingvista, editor a kritik
 Terezie Palková (* 1976) – česká herečka a písničkářka
 Zdena Palková (* 1938) – česká fonetička

Česká příjmení